Dalebor – starosłowiańskie imię męskie
 Edmund Dalbor – kardynał, arcybiskup metropolita gnieźnieński i poznański, prymas Polski